Tippeligaen 1996 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 1996 och löpte från 13 april till 20 oktober 1996. Serien spelades i 26 omgångar.

Moss, Strømsgodset och Skeid flyttades upp från 1. divisjon till denna säsong. Efter säsongen flyttades Start, Vålerenga och  Moss ned til 1. divisjon. Skeid var ett av de lag som överraskade mest. Laget kämpade om medaljer, men förlorade en rad matcher på slutet.

Tabell

Skytteligan
Harald Martin Brattbakk, Rosenborg, 28 mål
Egil Østenstad, Viking, 23 mål
Tore André Flo, Brann, 19 mål
Mons Ivar Mjelde, Brann, 19 mål
Petter Belsvik, Stabæk, 18 mål
Geir Frigård, Lillestrøm, 15 mål
Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, Rosenborg, 15 mål
Sigurd Rushfeldt, Tromsø, 15 mål

Referenser

1996 i Norge
Fotbollssäsongen 1996
1996